Rodershausen (Duitsland), een gemeente in Duitsland
 Rodershausen (Luxemburg), een dorp in het groothertogdom Luxemburg